Heterokrohnia är ett släkte av pilmaskar. Heterokrohnia ingår i familjen Eukrohniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilmaskar
Heterokrohnia